Хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 1936 года — пятый розыгрыш комплектов наград в хоккее с шайбой на Олимпийских играх. Турнир был проведён в период с 6 по 15 февраля в городе Гармиш-Партенкирхене Германия. На этом турнире также разыгрывались медали десятого чемпионата мира и двадцать первого чемпионата Европы. Впервые в истории титул олимпийских чемпионов завоевала сборная Великобритании, став одновременно чемпионом мира (первым из Европы) и чемпионом Европы, а также остановив гегемонию Канады из четырёх побед подряд.

В последующие годы был распространён слух, что сборная Великобритании целиком и полностью была составлена из канадцев, что считается неверным. Лишь двое чемпионов этого турнира родились в Канаде, остальные были англичанами или шотландцами по рождению, по тем или иным причинам оказавшиеся в Канаде в детском или юношеском возрасте, но вернувшиеся на родину в более взрослом возрасте; часть игроков вовсе не имела к Канаде никакого отношения.

Регламент 
На турнире играло рекордное количество команд — 15. Поэтому турнир проводился в три этапа. На первом этапе команды были разделены на 4 группы, по две сильнейшие выходили в следующий этап. На втором этапе 8 команд были разделены на две группы, по две сильнейшие выходили в финальный этап. Матчи второго этапа среди команд, вышедших в финальный этап, учитывались.

Обзор турнира 
Сборная Великобритании участвовала в Играх в 1924 и 1928 годах, однако её по большому счёту представляли именно жители Канады — офицеры вооружённых сил Канады и студенты, которые проживали в Великобритании. В 1936 году британцы приняли решение собрать команду из 13 игроков — из них были 12 уроженцев Великобритании и один уроженец Канады; девять игроков выросли в Канаде, 11 выступали в Канаде. Ассоциация любительского хоккея Канады, выяснив, что сборные Великобритании и Франции собрали состав из игроков, проживавших в Канаде, потребовала отстранить заявленных игроков и подала протест. ИИХФ единогласно решила отстранить Алекса Арчера и Джеймса Фостера, но вскоре Канада сняла свой протест. Положением дел не были довольны представители сборной США, обвинившие участников и организаторов в нарушении правил, и французы, протест Канады в отношении которых не был снят.

По ходу турнира произошли несколько сенсаций: в первом раунде сборная США проиграла неожиданно команде Италии, хотя и вышла в следующий этап. Во втором этапе сборная Великобритании неожиданно нанесла поражение сборной Канады и лишила её шансов на победу в турнире (победный гол забил Эдгар Бренчли). В финальный раунд вышли сборные Великобритании, США, Канады и Чехословакии: в финале учитывались матчи второго этапа. В финальном раунде британцы разгромили сборную Чехословакии и разыграли нулевую ничью против сборной США, не открыв счёт после шести периодов, но обеспечив себе олимпийское золото. Сборная США могла претендовать на золото при определённых условиях, но матч против Канады проиграла и довольствовалась бронзой (Канада получила серебряные медали).

Ещё одним важным событием стало участие немецкого хоккеиста еврейского происхождения Руди Балль. Несмотря на политику Третьего рейха в отношении евреев, спортивное и политическое руководство страны сделало исключение для Балла, понимая, что без него сборная Германии не сможет претендовать на медали Игр (во втором этапе Германия заняла 3-е место в группе A).

Первый этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй этап

Группа A

Группа B

Финальный этап

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Пьедестал ЧМ-1936

Пьедестал чемпионата Европы

Интересные факты 
Вратарь сборной Японии Тэйцзи Хонма впервые в истории международных соревнований воспользовался вратарской маской.

Чемпион мира

Чемпион Европы

Примечания

Литература

Ссылки 
 «International Hockey» by Dennis Gibbons
 Jeux Olympiques 1936
 Hockey Hall of Fame
 Canada players-1936 olympics stats.html

Олимпиада
Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 1936